Денисов Сергей Геннадьевич (род. 1960) — российский художник, дизайнер. Член-корреспондент РАХ (2009).

Биография 
Денисов Сергей Геннадьевич родился 29 октября 1960 года. 

В 1982 году кончил МГХПА имени С. Г. Строганова (руководитель диплома Крылов А. П.)

Участник выставок с 1999 года.
Работает в области графического дизайна и актуального искусства.
Куратор многих крупных национальных и международных художественных проектов. Издатель книг и альбомов по современному искусству.
Постоянный участник Международных биеннале современного искусства, общероссийских и международных выставок.

Произведения представлены в отечественных и зарубежных музеях и галереях. Среди них: Российская государственная библиотека, Вологодская областная картинная галерея, Костромской государственный музей-заповедник, Ивановский областной художественный музей, Тульский музей изобразительных искусств, Национальная художественная галерея «Хазинэ» (Казань), библиотека Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург); Библиотека Пушкинского музея; Московский музей современного искусства; Собрание Российской академии художеств; Государственная Третьяковская галерея, Kolodzei Art Foundation, USA /Russia; Sahart Foundation, Maroc; The Harriman Institute of the Columbia University, USA; The New York Public Library, USA; The Library of the Congress of the USA; The Royal Mail Museum, UK; Fred Jon Jr. Museum of Art Oklahoma, USA.

Живёт и работает в Москве.

Звания  
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение дизайна, с 2009 года)
 Заслуженный художник Российской Федерации (2012)
 Член Московского Союза художников (1998)

Произведения 
 «Шлюзы» (полиптих из 6-и частей, х.м., 195х145 — каждая. 2013 г.); 
 «Ремонт Земли» (Архстояние 2010 г., лэнд-арт проект); 
 «4 пейзажа и 1 портрет» (полиптих: х.м., 50х70 — четыре части, одна часть — 195х145, фото — четыре части. 2014 г.); 
 «Станция Второе Небо» (инвайронмент, 2007 г.); 
 «Восточный синдром» (инсталляция: полиптих, х.м., 145х195 — три части, 20х30 – одна часть, видео. 2015 г.); 
 «Made in Russia» (инсталляция: полиптих из семи частей х.м., 195х195 — каждая, видео. 2011 г.), 
 «Tabularasa» (перформанс: цифровая печать на ткани 50х50х20 — сто частей, видео. 2017 г.); 
 «Ментальное исчезновение» (инсталляция: триптих, х.м., акрил, 195х295 – каждая часть. 2019 г.), 
 «MusiСow, GlueСow» (Парад Коров в Москве, 2005 г., пластик, акрил, лак), 
 «АртКонституция» (иллюстрированная Конституция РФ, кураторский проект. 2003 г.).

Общественная и педагогическая деятельность 
 Преподаватель, председатель апелляционной комиссии КДДИ МГХПА им. С. Г. Строганова МГХПА им. С. Г. Строганова
 Первый вице-президент Творческого союза художников России (с 2017 года)
 Член экспертного совета Межрегиональной академической выставки «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
 Член совета по проведению международных научно-практических конференций «Искусство и власть»
 Член Оргкомитета международного выставочного проекта «Великий шёлковый путь. Янцзы-Волга-Дунай»
 Член экспертного совета по реализации программы поддержки молодых художников

Государственные и общественные награды и премии 
 Почётный знак МЧС России «За заслуги» (2003)
 Медаль «50 лет журналу «Гражданская защита» МЧС России (2006)
 Медаль «75 лет Гражданской обороне» (2007)
 Медаль «За пропаганду спасательного дела» (2007)
 Золотая медаль Творческого союз художников России (2009)
 Благодарность Министра Культуры Российской Федерации (2010)
 Гран-При «Дизайн упаковки», Общеевропейская выставка «Упаковка 2010»; Нюрнберг, Германия (2010)
 Медаль «15 лет МЧС России» (2010)
 Медаль «55 лет журналу «Гражданская защита» МЧС России (2011)
 Благодарность Губернатора Амурской области (2012)
 Благодарность Министра культуры Саратовской области (2014)
 Дипломы и грамоты Творческого союз художников России (2007-2019)
 Медаль Московского Союза художников «За заслуги в развитии изобразительного искусства» (2018)
 Лауреат Ежегодного международного конкурса «Образ книги» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в номинации «Книга художника», проект «Русский Букварь» (2018)

Награды Российской академии художеств
 Медаль «Достойному» РАХ (2003)
 Диплом РАХ (2003)
 Золотая медаль (2010)
 Премия им. И.Е. Репина РАХ и диплом I-ой степени (2012)
 Благодарности РАХ (2010, 2013, 2014, 2015)
 Медаль «Шувалов» РАХ (2015)
 Медаль «За заслуги перед Академией» РАХ (2018)

Примечания

Ссылки 
 Денисов Сергей Геннадьевич
 стол по итогам проекта «Красные ворота / Против течения-2016»
 Против течения. Москва, 2012